Анандејл има више значења:
 Анандејл (Њу Џерзи)
 Анандејл (Вирџинија)
 Анандејл (Минесота)